Oh! Calcutta! – album dei The Lawrence Arms
Oh! Calcutta! – musical di Kenneth Tynan